Roosevelt es el nombre de dos pueblos en Wisconsin:

 Roosevelt (condado de Burnett, Wisconsin)
 Roosevelt (condado de Taylor, Wisconsin)